Der Preis für das beste literarische Debüt (sl. Nagrada za najboljši literarni prvenec) ist ein slowenischer Literaturpreis, der seit 1983 jährlich im Rahmen der Slowenischen Buchmesse in Ljubljana vergeben wird. Mit dem Preis wird das beste belletristische Erstlingswerk eines Autors in slowenischer Sprache ausgezeichnet, das im Zeitraum seit der vorangegangenen Buchmesse erschienen ist. Der Preis wird gemeinsam von der slowenischen Kammer der Verleger und Buchhändler (Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev) und dem Slowenischen Schriftstellerverband vergeben. Die Jury besteht aus drei Mitgliedern, die jährlich neu bestimmt werden.

Preisträger

Einzelnachweise 

Literaturpreis (Slowenien)
Literatur (Slowenisch)
literarische Debut
Erstverleihung 1983